Mythos est la translittération du grec μύθος.

  Mythos est une forme de savoirs et de discours, associée à l'intelligence narrative.
 Mythos est une brasserie et une marque de bière grecque.
 Mythos est un festival culturel rennais.

Jeux 
Mythos est un MMORPG développé par Flagship Studio.
 Mithos est l'un des personnages du jeu Tales of Symphonia.

Voir aussi